Креспина () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Пиза.

Население составляет 4200 человек (2008 г.), плотность населения составляет 144 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 56042. Телефонный код — 050.

Покровителем коммуны почитается святой Архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20100903063408/http://www.comune.crespina.pi.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики